Porta Praetoria, la porta principale del castrum, l'accampamento militare romano
Porta Praetoria, porta di ingresso orientale della città romana di Augusta Praetoria Salassorum (oggi Aosta)